Беливо () — французская фамилия, российский топоним.

Известные носители:
 
 Беливо, Мари-Анник (род. 1970) — канадская оперная и концертная певица.

Топоним:
 Беливо (деревня).
 Беливо (посёлок).